Sistani ist der Familienname folgender Personen:

 Ali as-Sistani (* 1930), schiitischer Religionsgelehrter (Großajatollah)
 Farruchi Sistani, persischer Lyriker